Flo kan syfta på:

 Flo (geologi) – en geologisk tidsålder under ordovicium ungefär mellan för 478 och 470 miljoner år sedan
 Flo förlag – ett svenskt bokförlag

Geografi

Sverige
 Flo socken – en socken i Västergötland
 Flo landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Flo församling – en församling i Skara-Barne kontrakt i Skara stift
 Flo kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Flo församling
 Flo distrikt – ett distrikt i Grästorps kommun och Västra Götalands län

Personer

Efternamn
 Adolphe Le Flô (1804–1887), fransk militär och diplomat
 Helge Flo, norsk handikappidrottare, längdåkare
 Jostein Flo (född 1964), norsk fotbollsspelare, och sportchef
 Per Egil Flo (född 1989), norsk fotbollsspelare
 Tore André Flo (född 1973), norsk fotbollsspelare

Förnamn
Som förnamn är Flo vanligen ett kvinnonamn
 Flo Hyman (1954–1986), amerikansk volleybollspelare
 Flo Jonsson (född 1978), svensk löpare
 Flo Rida (född 1979), amerikansk manlig rappare, artistnamn

Efternamnsförgreningssidor
Norska efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Kvinnonamn